Tobias Müller (1979) – doppiatore tedesco
Tobias Müller (1989) – calciatore svizzero
Tobias Müller (1993) – calciatore tedesco
Tobias Müller (1992) – sciatore tedesco